Skulpturenmeile steht für

 Skulpturenmeile Hannover, 1986 bis 2000 geschaffener Skulpturenweg in Hannover
 Skulpturenmeile Mannheim, Skulpturenweg in der Innenstadt von Mannheim (Baden-Württemberg)